Szent István néven ismert:

Személyek
 Szent István, az első keresztény vértanú
 I. (Szent) István magyar király
 I. (Szent) István pápa
 Permi Szent István, hittérítő, a permi püspökség megalapítója
 III. István moldvai fejedelem, a Román Ortodox Egyház szentje
 Pongrácz István, a kassai vértanúk egyike
 Harding Szent István ciszter apát

Egyéb
 SMS Szent István, I. világháborús magyar csatahajó.
 Szent István lapátkerekes dunai gőzhajó, épült 1918-ban

Kapcsolódó szócikkek 
 I. István (egyértelműsítő lap)
 Szentistván (egyértelműsítő lap)
 Szent István tér (egyértelműsítő lap)
 Szent István Gimnázium (egyértelműsítő lap)
 Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium